Quảng Ninh (provincie), een provincie.
 Quảng Ninh (Quảng Bình), een district in provincie Quảng Bình.
 Quảng Ninh (Thanh Hóa), een xã in district Quảng Xương, provincie Thanh Hóa.